MMC может означать:
 Римское число 2100.
 Metal Matrix Composit — макрогетерогенный металлокомпозит, материал, разработанный в лаборатории компании 3 Victoria Engineering в 1990 году.
 Multimedia Card — портативная флэш-карта памяти, разработанная в 1997 компаниями Siemens AG и SanDisk и использующаяся в цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах и т. д.
 Micro Memory Card — карта памяти, конструктивно идентичная карте Multimedia Card, однако отличающаяся по логической разметке и предназначенная исключительно для использования в ПЛК SIMATIC S7 фирмы Siemens AG.
 Mitsubishi Materials Corporation — японский производитель инструментов, электроники, металла, а также цементной продукции. Входит в группу компаний Mitsubishi.
 Mitsubishi Motors Corporation — японская автомобилестроительная компания.
 Mandatory Managed Copy — вспомогательный алгоритм в системе шифрования AACS.
 Microsoft Management Console — компонент администрирования ОС Microsoft Windows NT.
 Microsoft Master Certification — уровень программы сертификации Microsoft.
 Multimedia Command Set — SCSI Multimedia Commands (MMC) — спецификация, определяющая основанный на SCSI/ATAPI набор команд для доступа к мультимедийным функциям устройств.